Bundu est un patronyme porté notamment par :

 Abass Bundu (1948-), politicien sierra-léonais ;
 Mustapha Bundu (1997-), footballeur international sierraléonais.